PA eller Pa kan syfta på:

 PA – landskod för Panama
 PA – den amerikanska delstaten Pennsylvania
 pa – språkkod för Punjabi
 Pa (vattendrag i Kamerun) – ett vattendrag i Centrumregionen
Personlig assistent
PA (Public Addressing) - ljudsystem på konserter, i köpcenter, i skolor med mera

Vetenskap och teknik 
 PA-utrustning – en ljudanläggning som används för att påkalla allmänhetens uppmärksamhet
 Pa (lok) – ett tidigt svenskt elektriskt lokomotiv
 Pa – en måttenhet för tryck, se Pascal (enhet)
 Pa – ett grundämne, se Protaktinium
 .pa –nationell toppdomän för Panama

Politik 
 PA – den administrativa organisation som etablerats för att styra över delar av det palestinska området i Västbanken och Gazaremsan, se Palestinska myndigheten

Företag 
 PA – IATA:s alfakod för Pan American World Airways
 PA – brittisk nyhetsbyrå, se Press Association
 PA Resources – ett energiföretag